Pero steht für:

 Pero, italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand
 Pero (Mutter des Asopos), Gestalt der griechischen Mythologie
 Pero (Tochter des Neleus), Gestalt der griechischen Mythologie

Pero ist der Familienname folgender Personen:
 A. J. Pero (1959–2015), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Bartholomäus Del Pero (Bartolo Del-Pero; 1850–1933), österreichischer Dichter
 Deniz Pero (* 1995), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Joseph Wilhelm Pero (1808–1862), deutscher Fotopionier
 Lenier Pero (* 1992), kubanischer Amateur-Boxer

Siehe auch:
 Bero
 Péraud
 Perow
 Perro